Shura peut désigner :
 shûrâ, terme arabe désignant le « conseil » ;
 Shura, une musicienne britannique ;
 Shura, un personnage de la série de fiction Saint Seiya.